Murray River Open 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2021 z cyklu Murray River Open rozgrywany w dniach 1–7 lutego 2021 roku w Melbourne na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 320 775 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2021 w tenisie ziemnym
2021
2021 w Australii